O Campeonato Catarinense de Basquete de 2006 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2006 no basquetebol